Emiliano Zapata Uno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Emiliano Zapata Uno, Sonora, Huatabampo, 
 Emiliano Zapata Uno, Chiapas, Ocozocoautla de Espinosa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar